Двенадцатый Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги (спонсорское название Париматч Молодёжная хоккейная лига), который стартовал 4 сентября 2021 года и завершился 25 апреля 2022 года. Обладателем Кубка Харламова стал СКА-1946 из Санкт-Петербурга.

Формат турнира 
Регулярный сезон начался 4 сентября 2021 года матчем Кубка Открытия между московским «Динамо» и ярославским «Локо» и закончился в серии буллитов в пользу «Динамо». 9 января 2022 года состоялся Кубок Вызова, который прошёл в Челябинске. Регулярный сезон закончился 8 марта 2022 года.

Матчи плей-офф стартовали 10 марта 2022 года со стадии 1/8 финала и завершились 25 апреля 2022 года.

Каждая команда сыграла по 64 матча. Всего в регулярном чемпионате сыграно 1088 встречи.

Клубы-участники

Изменения 
В Восточной конференции добавились два новых клуба: ярославский «Локо-76» и пермский «Молот». Команды Западной конференции остались без изменений.

Клубы

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Календарь Париматч Чемпионата МХЛ на сезон 2021/2022 (PDF-файл)
 Список участников Париматч Чемпионата МХЛ сезона 2021/2022 (PDF-файл)

Молодёжная хоккейная лига